

Persone
Alessandro Macchi (1878-1947) – vescovo della Chiesa cattolica
Alfredo Macchi (1967) – giornalista e fotografo italiano
Carlo Macchi (1802-1873) – vescovo cattolico italiano
Egisto Macchi (1928-1992) – compositore italiano
Eros Macchi (1920-2007) – regista italiano
Fabrizio Macchi (1970) – ciclista italiano
Françoise Macchi (1951) – sciatrice alpina francese
Fulvio Macchi (1940) – ex calciatore italiano, di ruolo attaccante
Giacomo Macchi (1886-1976) – militare e aviatore italiano
Giorgio Macchi (1930) – ingegnere italiano
Giulio Macchi (1918-2009) – regista italiano.
Giulio Macchi (1866-1935) – ingegnere e industriale aeronautico italiano, fondatore delle industrie aeronautiche "Macchi"
Laura Macchi (1979) – cestista italiana
Luigi Macchi (1832-1907) – cardinale italiano
Luigi Macchi – ciclista su strada e ciclocrossista italiano
Luigi Macchi – politico, avvocato e antifascista italiano
Mauro Macchi (1818-1880) – politico italiano
Muzio Macchi – ingegnere e industriale aeronautico italiano, figlio di Giulio e fondatore dell'industria aeronautica "Aeronautica Umbra S.A."
Pasquale Macchi (1923-2006) – arcivescovo cattolico italiano
Piera Macchi (1959) – ex sciatrice alpina italiana
Vincenzo Macchi (1770-1860) –  cardinale italiano

Altro
Fratelli Macchi – azienda italiana del settore carrozziero, specializzata nell'allestimento di autobus e mezzi pesanti in genere
Macchi – nave da guerra della Regia Guardia di Finanza 
Macchi – famiglia nobile italiana 
Macchi, o Macchi Boilers – azienda italiana del settore petrolchimico
Macchi – nome dell'industria aeronautica in seguito conosciuta come Aermacchi che ha prodotto, tra gli altri, gli aerei:
Macchi M.C.200
Macchi M.C.202
Macchi M.C.205
Macchi-Castoldi M.C.72
Macchi bilance – azienda italiana

Pagine correlate 
Vincenzo Macchi di Cellere